Ōhira ist der Name von

 Ōhira Masayoshi (1910–1980), japanischer Finanzminister, Außenminister und Premierminister
 Tōru Ōhira (1929–), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Shūzō Ōhira (1930–1998), japanischer Go-Spieler

 einem Dorf in der japanischen Präfektur Tochigi, siehe Ōhira (Tochigi)
 einem Dorf in der japanischen Präfektur Miyagi, siehe Ōhira (Miyagi)